HNO steht für:

 Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
 HNO (Zeitschrift), medizinische Zeitschrift aus dem Springer Medizin Verlag zur Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
 Hrvatski narodni otpor (Kroatischer Nationaler Widerstand), eine terroristische Vereinigung von Exilkroaten
 Hrvatski narodni otbor (Kroatisches Nationalkomitee), eine in Europa aktive Vereinigung von Exilkroaten mit Sitz in Westdeutschland
 Hockey Northwestern Ontario, ein Eishockeyverband in Kanada

HNO